Oldoric est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Oldoric est un prénom masculin d'origine germanique.

Oldoric peut être aussi un patronyme.

Souverains et nobles 
 Oldolric Ier (°900 - †944), vicomte de Marcillac.
 Oldoric II de Marcillac  (°935 - ).
 Oldoric de Nancy (), ou Oldéric, frère de Gérard d'Alsace.
 Oldoric, vicomte de Saint-Cirq, seigneur de Gourdon, en 924, marié à Fareldis de Turenne, fils de Robert de Turenne et peut-être Rotrude de Quercy.

Références